Rühm ist der Familienname folgender Personen: 

 David Rühm (* 1962), österreichischer Regisseur, siehe David Ruehm
 Gerhard Rühm (* 1930), österreichischer Schriftsteller, Komponist und bildender Künstler 
 Julius Rühm (1882–1960), deutscher Politiker 
 Oskar Rühm (1854–1934), deutscher Bildhauer
 Stefan G. Rühm (* 1966), deutscher Radiologe und Wissenschaftler
 Werner Rühm (* 1961), deutscher Strahlenschützer und Hochschullehrer